Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2015 года прошёл 20—21 июня в российском городе Чебоксары на Центральном стадионе «Олимпийский». Столица Чувашии принимала соревнования Суперлиги — главного дивизиона турнира. На протяжении 2 дней участники боролись за командные очки в 40 легкоатлетических дисциплинах.

Суперлига

Командное первенство 
В Суперлиге 2015 года выступали 12 европейских сборных: первые 9 по итогам чемпионата прошлого года и 3 сильнейших из Первой лиги 2014 года. На старт вышли 565 легкоатлетов, из них 284 мужчины и 281 женщина.

Чемпионский титул защищала сборная Германии. Однако сохранить за собой звание сильнейшей команды Старого Света немцам не удалось. Победу на турнире одержали хозяева соревнований, сборная России. Германия финишировала на второй позиции, Франция впервые в истории оказалась на пьедестале, в упорной борьбе за бронзу опередив Польшу. В Первую лигу вылетели три худших команды чемпионата: Швеция, Финляндия и Норвегия.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 20—21 июня 2015 года в городе Ираклион, Греция. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Чехия, Греция и Нидерланды. Вылетели во Вторую лигу Литва и Латвия.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 20—21 июня 2015 года в городе Стара-Загора, Болгария. Две лучшие команды турнира, Дания и Болгария, заслужили право выступать в Первой лиге в следующем розыгрыше командного чемпионата Европы. В связи с расширением Второй лиги до 12 команд, ни одна из сборных не потеряла в ней место по итогам чемпионата 2015 года.

Третья лига 

Соревнования в Третьей лиге прошли 21—22 июня в Баку, столице Азербайджана, в рамках легкоатлетического турнира Первых Европейских игр. По их итогам повышения в классе добились сразу 4 команды: Словакия, Австрия, Израиль и Молдавия.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Командные чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2015 года
Спорт в России в 2015 году
Чемпионаты Европы в России
Международные соревнования по лёгкой атлетике в России
Международные спортивные соревнования в Чебоксарах
2015 год в Чувашии
Чемпионаты Европы в 2015 году